

Patronyme 

 Alice Emma Ives (1876–1930), dramaturge américaine ;
 Burl Ives (1909–1995), chanteur, auteur et acteur américain ;
 Charles Ives (1874–1954), compositeur américain de musique classique ;
 Clay Ives (né en 1972), lugeur américain ;
 Edward Ives (né en 1961), rameur américain ;
 Eric Ives (né en 1931), historien anglais ;
 Florence Carpenter Ives (1854-1900), journaliste américaine ;
 Justin Ives (1984-), joueur de rugby à XV japonais ;
 Levi Silliman Ives (1797-1867), évêque épiscopalien américain converti au catholicisme.

Toponyme 

 Ives, cratère d'impact à la surface de Mercure.